L'opòssum rata andí (Caenolestes condorensis) és una espècie d'opòssum rata que viu a la Serralada del Còndor (Equador), a la regió de Morona-Santiago.

Andi